Вон Х'є Гьон (кор. 원혜경) — південнокорейська ковзанярка, спеціалістка з бігу на короткій доріжці, дворазова олімпійська чемпіонка, олімпійська бронзова.
 Пак Х'є Вон (кор. 박혜원) — південнокорейська ковзанярка, спеціалістка з бігу на короткій доріжці, олімпійська чемпіонка, чемпіонка світу та призерка чемпіонатів.